Hermann Karsten ist der Name folgender Personen:

* Hermann Karsten (Theologe) (1801–1882), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Gymnasiallehrer
 Hermann Karsten (Mineraloge) (1809–1877), deutscher Mathematiker, Direktor der Navigationsschule Rostock 
 Hermann Karsten (Botaniker) (1817–1908), deutscher Geologe